Варианты термина:

 Дом Губина (Липецк)
 Особняк Губина (Москва)
 Усадьба Губина (Нижний Новгород) — архитектурный ансамбль в историческом центре Нижнего Новгорода.
 Дом купца Губина (Астрахань)

См. также 
 Дом Г. И. Пастухова и М. Д. Губина